Балканската клубна купа е футболен турнир, провеждан между клубните отбори на държавите Албания, България, Гърция, Румъния, Турция и Югославия между 1961 и 1994 г. Турнирът е провеждан 28 пъти.

Финали 

Спорт на Балканите
Европейски клубни турнири